La complétion est l’action de compléter (rendre complet) et désigne parfois le résultat de cette action. Le terme a des emplois spécifiques :
en informatique, l'auto-complétion ou complètement automatique de la saisie au clavier, est une forme d'aide à la saisie d'informations dans un champ lié à une source de données. Exemple : en tapant dans le champ, une suite de lettres, une liste de mots commençant par cette séquence sera proposée à l'utilisateur.
en mathématiques, la complétion est une opération d’inclusion d’une structure (notamment un espace métrique) dans une structure dite complète, la plus petite possible. La complétion ne doit pas être confondue avec la complétude, qui est le fait d'être complet.
en forage, la complétion d'un puits est l'ensemble des opérations qui permettent sa mise en service, que ce soit en production, en injection ou en observation. Le compléteur en est responsable et y travaille avec le foreur.
le mot est également attesté en philosophie dans le sens .

Notes et références